Адриан ван Ромен () или Адрианус Романус (; 29 сентября 1561 года, Лёвен — 4 мая 1615 года, Майнц) — южнонидерландский математик.

Учёная деятельность 
Изучал медицину и математические науки, сначала в Лёвенском университете, где получил степень доктора, зате в Кёльне и в Италии. В 1586 г. жил в Берлине, затем был вызван на родину для занятия профессорской кафедры в Лёвенском университете; преподавал медицину и математику.

Главными предметами его учёных работ были геометрия и тригонометрия. Первые результаты его работ изложены в сочинении «Ideae mathematicae pars prima, sive methodus polygonorum» (Антверпен, 1593) о правильных многоугольниках и выражениях величины их сторон в дробных частях диаметров кругов как описанных, так и вписанных. Тем же путём он достиг определения в выражении π первых 16 десятичных знаков, то есть точности, до которой не доходил ни один из предшественников Роомена. В своих исследованиях пришёл к открытию формул, выражающих синус и косинус какого-нибудь угла при посредстве синуса и косинуса n-й части того же самого угла.

По обычаю того времени, вместо того, чтобы прямо сообщить учёному миру своё открытие, он представил его в виде предложенной им в 1593 году математикам задачи с уравнением 45-й степени. Французский математик Виет изложил своё решение задачи ван Ромена в статье «Responsum ad problema quod omnibus mathematicis totius orbis construendum proposuit Adrianus Romanus» (Vietae, «Opera mathematica»), напечатанной в 1594 г.

Виет, со своей стороны, предложил ван Ромену задачу: построить круг, касательный к трём данным кругам. Ван Ромен решил её с помощью пересечения двух гипербол. Тем же вопросам ван Ромена было посвящено и его вышедшее в 1597 г. в Вюрцбурге полемическое сочинение «In Archimedis circuli dimensionem expositio et analysis» (в большой лист, 112 стр.).

Собственно тригонометрии ван Ромен посвятил два сочинения:
 элементарный трактат сферической тригонометрии, составляющий начальную часть сочинения «Speculum astronomicum» (Лёвен, 1606);
 «Canon triangulorum sphaericorum, brevissimus simul ac facillimus» (Майнц, 1609).
Во втором сочинении подводил сферическую тригонометрию к нескольким простым принципам, которые можно было бы легко усвоить и легко подвергать вычислениям. Ему удалось в своей книге свести все 28 отдельных случаев, рассматривавшихся его предшественниками, к шести задачам, из которых все другие выводились как частные случаи.

С 1594 по 1604 гг. был профессором в вюрцбургском университете. В 1606 г. стал каноником церкви св. Иоанна. В 1610 г. переселился в Польшу из-за предложения состоять при польском королевском дворе: Ян Замойский стремился организовать в основанном им, в Червонной Руси, городке Замойске учреждение для высшего преподавания, ван Ромену было поручено читать в этом учреждении публичные курсы математики. Из польских учеников ван Ромена некоторую известность в науке получил Ян Брозек (Jan Brożek, латинизированное Broscius).

Издания 

 «Uranographia sive coeli descriptio» (Лёвен, 1590) — популярное изложение элементарной астрономии.
 «Ideae mathematicae pars prima, sive methodus polygonorum» (Антверпен, 1593)
 «In Archimedis circuli dimensionem expositio et analysis» (Вюрцбург, 1597)
 «Speculum astronomicum» (Лёвен, 1606)
 «Canon triangulorum sphaericorum, brevissimus simul ac facillimus» (Майнц, 1609)

Примечания

Литература 
 Биография ван Ромена в «Notice sur le mathématicien louvaniste. Adrianus Romanus», Philippe Gilbert (1859).

Ссылки 
 

Математики Бельгии
Математики XVI века
Математики XVII века
Медики Бельгии (до 1830 года)
Персоналии:Эпоха Возрождения
Бельгийские писатели-латинисты
Математики по алфавиту